Совет департамента Нор (до марта 2015 года - Генеральный совет департамента Нор) - верховный орган управления департамента Нор. После реформы 2015 года избирается на 6 лет и состоит из 82 советников, избираемых по мажоритарной системе в 41 кантоне (от каждого кантона по два советника, обязательно один мужчина и одна женщина).

Состав Совета департамента (2021—2028)

Исполнительный комитет Совета департамента 

 Президент — Кристиан Пуаре (Разные правые, кантон Дуэ)
 1-й вице-президент (интеграция и занятость) — Дорьян Бекю (Разные правые, кантон Туркуэн-2)
 2-й вице-президент (финансы, общее руководство) — Лоик Катлен (Республиканцы, кантон Лилль-2)
 3-й вице-президент (человеческие ресурсы) — Жан-Люк Детавернье (Разные правые, кантон Орши)
 4-й вице-президент (развитие сельских районов, окружающая среда) — Парик Валуа (Разные правые, кантон Ворму)
 5-й вице-президент (территориальное планирование) — Николя Сьеглер (Разные правые, кантон Камбре)
 6-й вице-президент (дети, семья, молодежь) — Мари Тоннер-Деме (Республиканцы, кантон Туркуэн-1)
 7-й вице-президент (проблемы инвалидов) — Сильви Клерк-Кювелье (Разные правые, кантон Като-Камбрези)
 8-й вице-президент (проблемы пожилого населения) — Франсуаза Сель (Разные правые, кантон Фаш-Тюмениль)
 9-й вице-президент (инфраструктура и транспорт) — Валантен Бельваль (Разные правые, кантон Азбрук)
 10-й вице-президент (жильё и жилищное строительство) — Жан-Ноэль Верфайи (Разные правые, кантон Марли)
 11-й вице-президент (культура) — Мартин Арлабосс (Союз демократов и независимых, кантон Дюнкерк-2)
 12-й вице-президент (колледжи, образование) — Мари Сьетер (Республиканцы, кантон Аннелён)
 13-й вице-президент (здравоохранение) — Барбара Кёвё (Союз демократов и независимых, кантон Круа)
 14-й вице-президент (развитие территорий) — Микаэль Иро (Республиканцы, кантон Фурми)
 15-й вице-президент (туризм) — Себастьен Сеген (Разные центристы, кантон Авен-сюр=Эльп)

Члены Совета департамента Нор (2021-2028)

Состав Совета департамента (2015—2021) 

 
Исполнительный комитет Совета департамента (2017-2021) 
 Президент — Жан-Рене Лесерф (Разные правые, кантон Лилль-2)
 1-й вице-президент (финансы, общее руководство) — Кристиан Пуаре (Разные правые, кантон Дуэ)
 2-й вице-президент (образование) — Жоэль Коттени (Союз демократов и независимых, кантон Тамплёв)
 3-й вице-президент (культура) — Беатрис Дешам-Плувье (Республиканцы, кантон Байёль)
 4-й вице-президент (инновации) — Брюно Фишё (Союз демократов и независимых, кантон Азбрук)
 5-й вице-президент (проблемы пожилого населения и инвалидов) — Женевьев Маннарино (Союз демократов и независимых, кантон Валансьен)
 6-й вице-президент (развитие сельских районов) — Парик Валуа (Разные правые, кантон Ворму)
 7-й вице-президент (туризм) — Брижитт Атрюк (Республиканцы, кантон Ламберсар)
 8-й вице-президент (человеческие ресурсы) — Жан-Люк Детавернье (Разные правые, кантон Орши)
 9-й вице-президент (медицина, коммуникации) — Мари-Анник Дезиттер (Республиканцы, кантон Авен-сюр-Эльп)
 10-й вице-президент (инфраструктура и транспорт) — Арно Деканьи (Союз демократов и независимых, кантон Мобёж)
 11-й вице-президент (интеграция и занятость) — Дорьян Бекю (Республиканцы, кантон Туркуэн-1)
 12-й вице-президент (дети, семья, молодежь) — Ив Дюзар (Республиканцы, кантон Валансьен)
 13-й вице-президент (международные связи и европейские дела) — Сильви Лабадан (Разные правые, кантон Камбре)
 14-й вице-президент (жильё и жилищное строительство) — Макс-Андре Пик (Республиканцы, кантон Рубе-1)

 
Исполнительный комитет Совета департамента (2015-2017) 
 Президент — Жан-Рене Лесерф (Разные правые, кантон Лилль-2)
 1-й вице-президент (финансы, общее руководство) — Кристиан Пуаре (Разные правые, кантон Дуэ)
 2-й вице-президент (образование) — Жоэль Коттени (Союз демократов и независимых, кантон Тамплёв)
 3-й вице-президент (солидарная ответственность) — Оливье Энно (Союз демократов и независимых, кантон Лилль-1)
 4-й вице-президент (культура) — Беатрис Дешам-Плувье (Республиканцы, кантон Байёль)
 5-й вице-президент (территориальное планирование) — Ги Брику (Союз демократов и независимых, кантон Кодри)
 6-й вице-президент (проблемы пожилого населения и инвалидов) — Женевьев Маннарино (Союз демократов и независимых, кантон Валансьен)
 7-й вице-президент (развитие сельских районов) — Парик Валуа (Разные правые, кантон Ворму)
 8-й вице-президент (туризм) — Брижитт Атрюк (Республиканцы, кантон Ламберсар)
 9-й вице-президент (человеческие ресурсы) — Жан-Люк Детавернье (Разные правые, кантон Орши)
 10-й вице-президент (коммуникации) — Мари-Анник Дезиттер (Республиканцы, кантон Авен-сюр-Эльп)
 11-й вице-президент (инфраструктура и транспорт) — Арно Деканьи (Союз демократов и независимых, кантон Мобёж)
 12-й вице-президент (дети, семья, молодежь) — Дорьян Бекю (Республиканцы, кантон Туркуэн-1)
 13-й вице-президент (окружающая среда и устойчивое развитие) — Поль Кристоф (Разные правые, кантон Дюнкерк-2)
 14-й вице-президент (международные связи и европейские дела) — Сильви Лабадан (Разные правые, кантон Камбре)
 15-й вице-президент (жильё и жилищное строительство) — Макс-Андре Пик (Республиканцы, кантон Рубе-1)

Состав Генерального совета (2011—2015)

Ссылки 
 Департамент Нор
 Сайт Совета департамента Нор
 Результаты выборов 2021 года на сайте Министерства внутренних дел Франции
 Результаты выборов 2015 года на сайте Министерства внутренних дел Франции

Нор